Una cachetadada turca, bofetada turca, cachetada del gallipavo, pingachetada, chimbofetada,güebofetada, rabofetada o bofetada del gallipavo (también denominado Tamparan Ayam Kalkun) es una práctica sexual que consiste en que una persona golpea las mejillas de otra con el pene erecto o semierecto.

El término también obtuvo notoriedad en Australia en 2006, cuando dos hombres participantes en la sexta temporada del reality show Big Trouble Australia realizaron un turkey slap a una de sus compañeras, provocando una polémica mediática que terminó con la expulsión de los varones del programa y del concurso por violar los términos de participación.

Referencias 

Prácticas sexuales
Jerga sexual
Sexualidad LGBT